PCP, Pcp, eller pcp är en akronym som har flera betydelser.

Politiska partier 
 Partido Comunista Paraguayo (PCP), kommunistiskt politiskt parti i Paraguay.
 Partido Comunista del Peru (PCP), kommunistiskt politiskt parti i Peru.
 Partido Comunista Peruano (PCP), kommunistiskt politiskt parti i Peru.
 Partido Comunista Português (PCP), kommunistiskt politiskt parti i Portugal.
 Partit Català Proletari (PCP), var ett vänsterorienterat politiskt parti i Katalonien.

Övrigt 
 Fencyklidin (PCP),  är ett hallucinogent medel som är narkotikaklassat.
 PCP, är en förkortning för Primary care physician, se Allmänläkare
 Pentaklorfenol förkortas PCP efter sitt engelskspråkiga namn pentachlorophenol.

Akronymer